Kro steht für:

 Kro (Einheit), indisches Längenmaß

Personen:
 Hélène Kro (1913–1942), polnische Widerstandskämpferin in Frankreich
 Robert Kro (* 1958), österreichischer Fußballspieler

kro steht für:
 Kru-Sprachen (ISO-639-2-Code)

KRO steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Krosno (IATA-Code)
 Katholieke Radio Omroep, niederländische Rundfunkgesellschaft
 Kirchliches Regionalobjekt, siehe Pfarrbezirksschlüssel

Siehe auch:
 Cro
 Kroh
 Gro

Abkürzung